U-54:

Немецкие подводные лодки 
 U-54 (1916)
 UB-54
 UC-54
 U-54 (1939)